Иван Владимирович Сысоев (родился 30 июня 1988 года) - российский регбист, нападающий второй линии команды Стрела.

Мастер спорта по регби

До регби занимался карате, ушу, самбо, баскетболом, настольным теннисом и плаванием

Выступал за Сборную России

С 2006 по 2015 год выступал за регбийный клуб "Красный Яр"

С 2015 по 2017 год выступал за регбийный клуб "Металлург"

С 2017 по 2019 год выступал за регбийный клуб "Кубань"

В 2020 году перешёл в казанскую Стрелу

Достижения 
Чемпион России по регби-15 в 2013 году

Трехкратный обладатель кубка России по регби-15

Победитель Суперкубка России в 2016 году

Чемпион России по регби-7 в 2011 году

Четырехкратный серебряный призёр Чемпионата России по регби-15

Двукратный бронзовый призёр Чемпионата России по регби-15

Примечания 

https://rsport.ria.ru/20140916/772889844.html

http://krsk.sibnovosti.ru/sport/277603-federatsiya-regbi-opredelilas-s-sostavom-sbornoy-rossii?class=search-list-element

http://www.enisei-stm.ru/news/index.php?id=2029

https://anysportanyspot.ru/face/ivan-sysoev/

http://metallurg-rugby.ru/?page_id=1543

https://rugger.info/news/30878

https://strelarugby.ru/page9171657.html

Регбисты России
Игроки РК «Богатыри»
Игроки РК «Красный Яр»
Игроки РК «Металлург»
Игроки РК «Стрела»